L'Olympiakos est un club omnisports grec, situé au Pirée.

Historique

Sections sportives

Basket-ball

Football 

La section football de l'Olympiakos est l'un des grands clubs de football en Grèce et est l'un des 4 clubs grecs à n'être jamais descendus à l'échelon inférieur. C'est aussi le club de football grec le plus titré avec 47 titres de champion de Grèce, 28 Coupes de Grèce et 4 Supercoupes de Grèce.

En 1981, 21 de ses fans sont morts écrasés dans le stade à la suite d'un mouvement de foule dans l'escalier de la Porte 7 (Gate 7, θύρα 7) restée fermée par erreur. Cette tragédie est commémorée chaque année et les supporteurs y font très souvent allusion.

Handball 
La section de handball () a remporté le Championnat de Grèce masculin de handball en 2018, 2019 et 2022 et la Coupe de Grèce masculine de handball en 2018 et 2019. A également remporté la Super Coupe en 2022.

Volley-ball

Water-polo

Autres sports

Athlétisme 
 15 Championnat de Grèce open athletism masculin: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
 1 Championnat des clubs de Grèce  athletism masculin: 2000
 11 Championnat de Grèce a'l'interieur(indoors) athletism masculin: 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
 12 Championnat de Grèce hardtail(Cross country)  masculin: 1965, 1966, 1967, 1984, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013
 1 Championnat de Grèce a'l'interieur(indoors) athletism feminin: 2010

Natation 
 63 Championnat de Grèce OPEN: 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1937, 1960, 1961, 1962, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 4 coupe de clubs: 1997, 1998, 1999, 2001
 9 Championnat de Grèce  nage en eau libre: 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 1 soupercoupe de Grèce: 2015
 1 Championnat de Grèce maitres: 2017
 1 Championnat de Grèce maitres nage en eau libre: 2017

Tennis de table masculin  
 15 Championnat de Grèce  : 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1980, 2004, 2005, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022
 7 Coupe de Grèce: 1971, 1972, 2003, 2004, 2005, 2008, 2022

Tennis de table féminin 
 20 Championnat de Grèce : 1961, 1962, 1964, 1965, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2018, 2021
 11 Coupe de Grèce: 1965, 1966, 1983, 1984, 1985, 1986, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008

Lutte masculine 
 1 CELA coupe: 2006
 2 Championnat de Grèce : 1976, 2006

Boxe masculine 
 7 Championnat de Grèce : 1970, 1985, 2017, 2018, 2019,  2021, 2022

Boxe féminine 
 2 Championnat de Grèce : 2012, 2015

navigation à voile  
 1 Championnat de Grèce : 1954

plongée  
 9 Championnat de Grèce: 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1970, 1971

gymnastique masculine 
 1 Championnat de Grèce: 1971

Canoë-kayak 
 1 Championnat de Grèce: 2018

Notes et références 

	

Club sportif fondé en 1925